Змагання у десятиборстві серед чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 21 та 22 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (8000 очок) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, хто виконав норматив B (7700 очок) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор.

Змагання 
Також використані наступні скорочення:
 SB — найкращий результат у сезоні
 PB — найкращий результат у кар'єрі
 NR — національний рекорд
 WR — світовий рекорд
 DNF — не фінішував
 DNS — не стартував
 NM — немає жодної залікової спроби
 =- Повторення найкращого результату

Біг на 100 м

Забіг 1 
21 серпня 2008 — 9:20 Вітер:-0,6 м / с

Забіг 2 
21 серпня 2008 — 9:27
Вітер:-0,2 м/с

Забіг 3 
21 серпня 2008 — 9:34
Вітер:0,3 м/с

Забіг 4 
21 серпня 2008 — 9:41
Вітер:-0,4 м/с

Забіг 5 
21 серпня 2008 — 9:48
Вітер:-0,1 м/с

Турнірне становище після першого виду 

21 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Стрибок у довжину

Група A 
21 серпня 2008 — 11:00 У дужках показана швидкість вітру

Група B 
21 серпня 2008 — 11:00 У дужках показана швидкість вітру

Турнірне становище після двох видів 

21 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Штовхання ядра

Група A 

21 серпня 2008 — 13:10

Група B 

21 серпня 2008 — 13:10

Турнірне становище після трьох видів 

21 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Стрибок у висоту

Група A 

21 серпня 2008 — 19:10

Група B 
21 серпня 2008 — 19:10

Турнірне становище після чотирьох видів 

21 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Біг на 400 м

Забіг 1 

21 серпня 2008 — 22:00

Забіг 2 

21 серпня 2008 — 22:07

Забіг 3 

21 серпня 2008 — 22:14

Забіг 4 
21 серпня 2008 — 22:21

Забіг 5 

21 серпня 2008 — 22:28

Турнірне становище після п'яти видів 

21 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Біг на 110 м з бар'єрами

Забіг 1 
22 серпня 2008 — 9:00 Вітер:-0,4 м / с

Забіг 2 
22 серпня 2008 — 9:07 Вітер:-0,5 м / с

Забіг 3 
22 серпня 2008 — 9:14 Вітер:-0,2 м / с

Забіг 4 
22 серпня 2008 — 9:21 Вітер:-0,4 м / с

Турнірне становище після шести видів 

22 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Метання диска

Група A 

22 серпня 2008 — 10:05

Група B 
22 серпня 2008 — 11:25

Турнірне становище після семи видів 

22 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Стрибок з жердиною

Група A 

22 серпня 2008 — 12:55

Група B 

22 серпня 2008 — 12:55

Турнірне становище після восьми видів 

22 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Метання списа

Група A 

22 серпня 2008 — 19:00

Група B 

22 серпня 2008 — 20:15

Турнірне становище після дев'яти видів 

22 серпня 2008
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Біг на 1500 м

Забіг 1 

22 серпня 2008 — 21:40

Забіг 2 

22 серпня 2008 — 21:49

Підсумкове становище 
Турнірне становище після десяти видів 
Умовні позначення: О=Очки, Р=Результат

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки